Marie Portugalská (21. listopadu 1264, Coimbra – 6. června 1304, Coimbra) byla portugalská infantka, dcera krále Alfonse III. Portugalského a jeho druhé manželky Beatrix Kastilské.

Narodila se v Coimbře a většinu svého života prožila jako řeholnice v klášteře Paní kanovnic svatého Jana (Convento das Donas Cónegas de São João). Zemřela 6. června 1304 a byla pohřbena v místním klášteře Svatého kříže.

Vývod z předků

Reference 

Dynastie Burgundsko-Portugalská
Marie
Marie
Pohřbení v klášteře Svatého kříže v Coimbře
Narození 21. listopadu
Narození v roce 1264
Úmrtí 6. června
Úmrtí v roce 1304
Narození v Coimbře
Ženy